Мэ́ттью Да́ррен Э́ванс (), профессионально известный как Мэтт Ра́йан (, ) — британский актёр. Наиболее известен по роли Джона Константина в американских телесериалах «Константин», «Легенды завтрашнего дня», «Стрела», «Флэш» и «Бэтвумен»; также озвучивал Константина в мультфильмах Warner Bros. Animation и DC Comics. Голосом Райана говорит Эдвард Кенуэй в компьютерной игре Assassin’s Creed IV: Black Flag от компании Ubisoft.

Биография 
Родился в Суонси в Уэльсе в семье Стива Эванса, бывшего почтальона, который стал музыкальным продюсером, и Марии Эванс, учительницы танцев. У него также есть старший брат Гарет Эванс, который является режиссёром. Ходил в начальную школу в Пенирхеоле () и Комплексную школу () в Горсеиноне, прежде чем переехал в Горсенионский колледж (), где окончил курс по бизнесу и технологии.

В возрасте десяти лет появился в Вест-эндской постановке мюзикла «Отверженные» в роли Гавроша. Окончил Бристольскую театральную школу Олд Вик () в 2003 году, а в 2004 году стал работать в Королевской Шекспировской компании ().

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании